Летний сплит NA LCS 2013 () —  вторая половина 1-го сезона профессиональной лиги стран североамериканского региона по компьютерной игре League of Legends.

Квалификация

Весенний сплит 
Team SoloMid
Team Coast
Team Vulcun
Team Curse

Турнир продвижения 
Турнир продвижения проходил с 10 по 13 мая 2013 года. В нем участвовали по четыре команды из весеннего сплита NA LCS и апрельского IPL Summer Promotion Qualifier. Список команд, квалифицировавшихся в летний сплит:

Регулярный сплит

Турнирная таблица

Плей-офф

Сетка

Итоговое положение

См. также 
 Чемпионат мира по League of Legends (3-й сезон)

Примечания

Ссылки 
 

North American League of Legends Championship Series